Les lanthanides et les actinides qui n'appartiennent pas au  sont regroupés sous ce nom.

Lanthanides et actinides

en:Group 3 element#Group borders